2 miejscowości w Polsce: 
 Połęcko – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Maszewo 
 Połęcko – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Ośno Lubuskie